Tim Sweeney ist der Name folgender Personen:

* Tim Sweeney (Eishockeyspieler) (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tim Sweeney (* 1970), US-amerikanischer Spieleentwickler und Unternehmer